Кёнигсмарк ():
 Кёнигсмарк — коммуна в Германии
 Кёнигсмарк — старинный немецкий дворянский род:

 Ганс Кристоф фон Кёнигсмарк (1600—1663) — шведский фельдмаршал, участник Тридцатилетней войны;
 Филипп Кристоф фон Кёнигсмарк (1665—1694);
 Аврора фон Кёнигсмарк (1662—1728).
 Амалия Вильгельмина фон Кёнигсмарк  (1663—1740).